Гай Видацилий или Гай Юдацилий (; умер в 89 году до н. э.) — италийский военный деятель, один из предводителей италиков в Союзнической войне.

Видацилий был уроженцем Аускула. Когда союзники восстали против Рима (91 год до н. э.), Видацилий стал «одним из общих предводителей с неограниченною властью над всем союзным войском». Он успешно действовал в Апулии, где на его сторону перешли Канузий, Венузия и многие другие города; неподчинявшиеся города он брал штурмом, убивал знатных римлян, а простых людей и рабов включал в своё войско.

Затем Видацилий появился на севере Италии. Соединившись с Титом Лафрением и Веттием Скатоном, он разбил у Фалернской горы Помпея Страбона и ушёл, оставив Лафрения осаждать остатки римской армии в Фирме. Но Помпей смог уничтожить войско Лафрения и осадил Аускул; Видацилий поспешил на помощь родному городу. Он прорвался в Аускул с восемью когортами. Здесь он не получил должного содействия со стороны горожан и понял, что отстоять город не сможет. Тогда Видацилий перебил всех своих врагов, а потом созвал «первых мужей своего племени» на пир и во время застолья принял яд. Согласно Аппиану, после этого он лёг на заранее приготовленный костёр и приказал друзьям поджечь его. При этом Видацилий побуждал других последовать его примеру. «Все восславили его поступок, но примеру его никто не последовал».

Примечания 

Военачальники Италийского союза
Военачальники I века до н. э.